Il doppio del torneo di tennis Surrey Grass Court Championships 1981, facente parte del WTA Tour 1981, ha avuto come vincitrici Sue Barker e Ann Kiyomura-Hayashi che hanno battuto in finale Billie Jean King e Ilana Kloss 6-1, 6-7, 6-1.

Teste di serie 

 Rosie Casals /  Wendy Turnbull (semifinali)
 Martina Navrátilová /  Paula Smith (secondo turno)
 Sue Barker /  Ann Kiyomura-Hayashi (Campionesse)
 Billie Jean King /  Ilana Kloss (finale)

 Terry Holladay /  Joanne Russell (quarti di finale)
 Dianne Balestrat /  Sharon Walsh-Pete (semifinali)
 Mary Lou Daniels /  Wendy Prausa (primo turno)
 Leslie Allen /  Betsy Nagelsen (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Surrey Grass Court Championships 1981